Die Fotbollsallsvenskan 1998 war die 74. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 4. April und dem 8. November 1998 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

In einer knappen Entscheidung konnte sich AIK Solna zum zehnten Mal in der Vereinsgeschichte den Von-Rosens-Pokal holen. Erst am letzten Spieltag konnte der führende Helsingborgs IF überflügelt werden, als der Konkurrent beim schon feststehenden Absteiger BK Häcken mit 1:2 verlor, während AIK sich durch einen 1:0-Erfolg über Örgryte IS an die Spitze spielen konnte. Kurios: AIK schaffte es, mit einem Schnitt von weniger als einem Tor pro Saisonspiel den Meistertitel zu ergattern. Dem Klub aus Solna gelangen nur 25 Saisontore in 26 Spielen. Er hatte damit den schwächsten Angriff der Liga.

Neben dem Göteborger Klub BK Häcken stieg Östers IF direkt in die zweitklassige Division 1 ab. Die Relegationsplätze belegten Örgryte IS und Trelleborgs FF, beide Klubs konnten sich in der Relegation durchsetzen und den Klassenerhalt schaffen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Dritt- und der Viertletzte der Allsvenskan traten in Hin- und Rückspiel gegen die jeweiligen Vizemeister der einzelnen Division 1 Staffeln an. Die Erstligaklubs Trelleborgs FF und Örgryte IS konnten sich mit jeweils zwei Siegen gegen die Zweitligaklubs Umeå FC und Landskrona BoIS durchsetzen.

|}

Torschützenliste 
Arild Stavrum von Vizemeister Helsingborgs IF konnte sich erstmals in seiner Laufbahn den Titel des schwedischen Torschützenkönigs sichern.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1998